Cinamomo puede referirse a:
El nombre común de la planta Cinnamomum verum.
El nombre común de la planta Ailanthus altissima.
El nombre común de la planta Melia azedarach.
El nombre común de la planta Elaeagnus angustifolia.